Monomerske molekule su molekule koje tvore monomere. Imaju osobinu da mogu proći polimerizaciju i time pridonijeti konstitucijskim jedinicama u esencijalnu strukturu makromolekule.

Izvori 

Polimeri